Тонкая группа () может означать:
 Тонкая группа в теории конечных групп — конечная группа, в которой силовские p-подгруппы 2-локальных подгрупп являются циклическими.
  в комбинаторной теории групп — группа с ограниченными обхватами графа Кэли.
  в алгебраической теории групп — дискретная подгруппа бесконечного кообъёма.